Крстац може да се односи на:

 Крстац (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија
 Крстац (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Крстац (Гора), насеље у општини Гора, Република Србија
 Крстац (Будва), насеље у општини Будва, Република Црна Гора
 Крстац (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Крстац (Никшић), насељено мјесто у општини Никшић, Република Црна Гора
 Крстац (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Крст
 Крстец